Али Ашраф Абдул Гусейн оглы Ализаде (Али-Заде) (; , Шемаха Бакинской губернии — ) — азербайджанский советский учёный в области геологии нефтяных и газовых месторождений, педагог, профессор (с 1945), геолого-минералогических наук, академик Академии Наук Азербайджанской ССР (1945).

Являлся партийным и общественным деятелем. Был Вторым секретарём ЦК АКП(б) (1944—1946). Дважды лауреат Сталинской премии (1943, 1946).

Биография 
Родился в семье Абдулгусейна Ализаде в Бакинской губернии.

Его дед, Мамедтаги Ализаде, учился в Петербурге, Москве, Германии, доктор экономических наук. Недолго был заместителем министра финансов Российской империи, в 1906 году избран членом I Государственной думы.

В раннем возрасте остался сиротой. Трудовую деятельность начал с 12 лет. В 17-летнем возрасте был директором школы в Зыхском районе.

В начале 1930-х годов поступил в Грузинский государственный политехнический институт им. В. И. Ленина, через полгода перевёлся в Баку в Азербайджанский индустриальный институт (ныне Азербайджанская государственная нефтяная академия), где одновременно работал.

После окончания института в 1935 работал в тресте «Азнефтеразведка», в 1939—1942 — руководитель треста.

Член КПСС с 1940 года. Занимал руководящие посты в нефтяной отрасли республики, в государственных и партийных структурах Азербайджана.

В годы Великой Отечественной войны — на партийной работе (1942—1946). С 1944 по 1946 — второй секретарь ЦК Компартии Азербайджана, занимался вопросами поставки нефтепродуктов на фронт.

Был в числе учредителей Академии наук Азербайджанской ССР в 1945 году.

В 1946 году возглавил Объединение «Азнефть» и «Азнефтеразведка». В 1948 был снят с занимаемой должности и отправлен в Туркменистан, в 1949—1950 гг. — сотрудник Туркменского филиала Азербайджанского научно-исследовательского института добычи нефти. Под его руководством решались теоретические и практические задачи региональной геологии и геологии нефти.

Педагогическая деятельность 
В 1938—1946 и 1954—1959 гг. преподавал в Азербайджанском индустриальном институте. В 1945 году получил звание профессор.

В 1950—1954 годах — профессор Туркменского индустриального института, в 1959—1970 гг. возглавлял Азербайджанский научно-исследовательский институт добычи нефти. С 1970 г. — директор Азербайджанского государственного научно-исследовательского института и проектного института нефтяной промышленности.

Депутат Верховного Совета CCCP в 1946—1950 годов.

Научная деятельность 
Автор ряда геологических и тектонических карт, а также карты нефтегазоносности Азербайджана, один из инициаторов шахтной системы разработки нефтяных месторождений Азербайджана.

Был первооткрывателем многих нефтяных месторождений Азербайджана. В конце 1950-х годов А. А. Ализаде впервые поставил вопрос о перспективе мезозойской нефти.

Избранные публикации 
 Майкопская свита Азербайджана и её нефтеносность (1945).
 Нефтяные месторождения Прикаспийского района (1945).
 Палеогеновые отложения Азербайджана (1947)
 Земля и землетрясения (1950).
 Нефть и её происхождение (1957).
 Палеогеография бассейна балаханского яруса (1960).
 Геофизическое изучение геологического строения нефтегазоносных областей Азербайджана (1963).

Награды 
 Сталинская премия 1943 года — за исследование и освоение новых нефтяных месторождений Азербайджана.
 Сталинская премия 1946 года — за создание малогабаритного электроперфоратора для нефтяной промышленности.

Память

Примечания

Ссылки 
 Ализаде, Али Ашраф Абдул Гусейн оглы
 Мгновения жизни Али Ашрафа Ализаде
 Президент Академии наук Азербайджана

Академики АН Азербайджанской ССР
Педагоги Азербайджана
Педагоги СССР
Геологи СССР
Геологи Азербайджана
Персоналии:Баку
Доктора геолого-минералогических наук
Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Преподаватели Азербайджанского университета нефти и промышленности
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Похороненные на II Аллее почётного захоронения в Баку
Вторые секретари ЦК КП Азербайджана
Коммунисты Азербайджана
Члены КПСС